törpe rózsa, Rosa chinensis cv. Rouletii növényfajta
 törpe rózsa, Rosa gallica növényfaj régies elnevezése; parlagi rózsa, bársonyrózsa

Jegyzetek